Blåssnäckor (Physidae) är en familj av snäckor. Blåssnäckor ingår i ordningen sötvattenslungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Physidae 56 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sötvattenslungsnäckor